Флавий Вописк (; конец III — IV век) — древнеримский историк времён домината, который принадлежал к так называемым Авторам жизнеописаний Августов (Scriptores Historiae Augustae).

Биография 
Родился в г. Сиракузы (о. Сицилия) в семье влиятельных и состоятельных представителей местного нобилитета. Вописк имел достаточно денег, чтобы получить хорошее образование и потом жить в Риме, при этом не занимая каких-либо государственных должностей. Впрочем о личной жизни Флавия Вописка практически нет сведений.

Флавий был автором жизнеописаний императоров Аврелиана (написал в 303 году по просьбе городского префекта Юния Тибериана), Тацита, Флориана, Проба, Кара, Карина, Нумериана, а также римских узурпаторов Фирма, Сатурнина, Прокула, Боноза. Работу свою Вописк завершил где-то в 343 году, посвятив ее императору Констанцию II.

Источники 
 Jones, Arnold Hugh Martin, John Robert Martindale, John Morris, «*!Fl. Vopiscus!*», The Prosopography of the Later Roman Empire, volume 1, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0521072336, p. 981.
 Hermann Dessau a Hermes (1889) p. 337 f.
 Ronaldus Syme, Historia Augusta papers. Oxoniae 1983.
 Historycy Cesarstwa Rzymskiego, Żywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, Warszawa 1966, s. s. 398-445.

Примечания 

Историки Древнего Рима